

Postacie 
 Jean Baptiste Carrier (1745–1794) – polityk francuski epoki Wielkiej rewolucji francuskiej
 Jean Carrier – Antypapież Benedykt XIV
 Pierre Carrier–Belleuse (1851–1932) – francuski malarz
 Willis Carrier – amerykański inżynier i wynalazca, nazywany ojcem nowoczesnej klimatyzacji

Miejscowości w USA 
 Carrier – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garfield

Brytyjskie pojazdy wojenne 
 Gun Carrier Mark I – brytyjski pojazd wojskowy zbudowany w okresie I wojny światowej
 Loyd Carrier – ciągnik artyleryjski i transporter gąsienicowy konstrukcji brytyjskiej z okresu II wojny światowej
 Merchant aircraft carrier, MAC (MAC–ship) – brytyjskie statki handlowe przystosowywane do pełnienia roli pomocniczych lotniskowców eskortowych podczas II wojny światowej
 Universal Carrier – brytyjski gąsienicowy lekki transporter opancerzony z okresu II wojny światowej
 Windsor Carrier – transporter opancerzony konstrukcji brytyjskiej (kanadyjskiej) z okresu II wojny światowej

Technika 
 Carrier Sense Multiple Access – technologia rozszerzająca protokół MAC
 Digital Loop Carrier – pętla abonencka z modulacją cyfrową
 Plastic Leaded Chip Carrier – plastikowa, 4-stronna obudowa na układy scalone
 Single Channel Per Carrier – przesyłanie jednego kanału telewizyjnego na jednej częstotliwości nośnej przy cyfrowym przesyłaniu programów telewizyjnych

Zobacz też 
 Carrier Mills